Белыничи — название населённых пунктов:
 Белыничи — город в Могилёвской области (Белоруссия);
 Большие Белыничи — село в Московской области (Россия);
 Малые Белыничи — село в Московской области (Россия).